Кулемиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулемиха — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Кулемиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.